Alcimac (en llatí Alcimachus, en grec antic Άλκίμαχος) fou un pintor grec esmentat per Plini el vell a la Naturalis Historia.

Cap més autor no parla d'ell, encara que se sap que era l'autor d'un quadre sobre Dioxip, vencedor al pancraci en uns Jocs Olímpics. Aquest Dioxip va viure a l'època d'Alexandre el Gran.

Referències 

Pintors de l'antiga Grècia